Prodromi – wieś na Cyprze, w dystrykcie Pafos
 Prodromi – wieś w Grecji, w administracji Epir-Macedonia Zachodnia, w jednostce regionalnej Tesprotia
  – wieś w Grecji, na Krecie, w jednostce regionalnej Chania